Le Championnat de squash du British Open féminin 2000 est l'édition 2000 du British Open qui se déroule à Birmingham du 9 au 15 octobre 2000. Les rencontres se déroulent au National Indoor Arena de Birmingham.

La tenante du titre  Leilani Joyce conserve son titre face à la qualifiée Sue Wright.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de squash du British Open masculin 2000
 British Open

féminin 2000
Compétition de squash à Birmingham
British Open féminin
Sport en Angleterre en 2000
Sport en octobre 2000